Gilbert Harold Merrick (Birmingham, 26 de janeiro de 1922 — Birmingham, 3 de fevereiro de 2010) mais conhecido como Gil Merrick foi um futebolista inglês, que atuava como goleiro.

Carreira 
Defendeu somente um clube em sua carreira o Birmingham City Football Club  onde atuou por vinte anos de sua carreira de 1939 até 1959 ano em  que se aposentou.

Gil Merrick é considerado um dos melhores goleiros que o clube já teve em sua história. Fez parte do elenco da Copa do Mundo FIFA de 1954.

Ligações externas
 Perfil em ogol

Futebolistas da Inglaterra
Goleiros da Inglaterra
Futebolistas do Birmingham City F.C.
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1954
Jogadores da Seleção Inglesa de Futebol